Montcabrier kan syfta på:
 Montcabrier, Lot
 Montcabrier, Tarn